Aus meinem Leben steht für:

 Aus meinem Leben (1955), biografischer Film über Bedřich Smetana, Regie: Václav Krška
 Aus meinem Leben (Bebel), Autobiografie von August Bebel
 Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit, Autobiografie von Johann Wolfgang von Goethe